Takedown bezeichnet:

 Einen Film, siehe Takedown (Film)
 Take Down – Die Todesinsel ist ein US-amerikanischer Thriller von Jim Gillespie aus dem Jahr 2016

 Das zu Boden Bringen des Gegners im Kampfsport, siehe Takedown (Kampfsport)
 Einen Bogen (Waffe), siehe Take-Down-Recurve